Stanisław Niewiadomski (1784-1837) − burmistrz i prezydent Kielc
 Stanisław Niewiadomski (1859-1936) − kompozytor
 Stanisław Niewiadomski (1895-1966) − inżynier, profesor Politechniki Warszawskiej
 Stanisław Niewiadomski (1900-1990) − poeta i pisarz
 Stanisław Niewiadomski (1928-2008) − architekt
 Stanisław Niewiadomski (ur. 1943) − samorządowiec związany z Żyrardowem